Alessandra Daniela Fuller Doberti (Lima, 29 de enero de 1995) es una actriz, escritora y productora de cine peruana. Dentro de sus papeles en la actuación, es más conocida por el rol protagónico de Rossy Castillo en la secuela Ven, baila, quinceañera.

Primeros años 
Nacida en la capital Lima el 29 de enero de 1995, es proveniente de una familia de clase media alta.

Tras haber acabado el colegio, estudió las carreras de ciencias de la comunicación y negocios internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola, gracias a un programa de doble grado en el dicho centro educativo.

Trayectoria 
En 2008, Fuller debuta en la actuación a los 13 años participando recurrentemente en obras teatrales. Además tuvo una participación especial en el cortometraje Margarita en 2009 y participó en la versión peruana de la telenovela Lalola como Melissa Cannavaro en 2011.

Tras haber interpretado papeles cortos en series y telenovelas, en 2015 alcanza a la fama gracias por asumir el rol protagónico de la telenovela Ven, baila, quinceañera interpretando a la joven estudiante de secundaria Rossy Castillo. Debido a la popularidad de la serie, se renovó para una segunda y tercera temporada en los años 2016 y 2017 respectivamente, además de participar como cameo en la serie cómica Los Vílchez.

En 2018 protagonizó junto al actor Andrés Vílchez la película A tu lado como Paz, una joven indecisa de su futuro educativo que estaba encontrando el amor.

En 2020, participó en el film dramático Hipoxemia bajo la dirección del cineasta Martin Casapía Casanova, en el rol estelar de la bachiller de medicina infectada de COVID-19 Vania Morales. Además lanzó su propio libro bajo el nombre de Alcanzar un sueño, basado en su faceta de actriz.

En el teatro, en 2021 participó junto a Jerónimo Bosia en la obra online Cuelga tú.

En 2022 protagonizó la película Entre nosotros como Catia, donde a la par, fue productora del film. Asimismo, en ese año participó en la película cómica Sugar en aprietos, volviendo a trabajar en el rol protagónico compartiendo junto al mexicano David Zepeda.

Filmografía

Teatro

Televisión

Cine

Literatura 
 Alcanzar un sueño (Montena, 2021)

Referencias 

Actores de cine de Perú
Actrices de televisión de Perú
Escritoras de Perú